Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1989 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 21 jaar. Zestien landen namen deel aan dit toernooi dat van 30 april 1988 tot en met 14 januari 1989 werd gespeeld. Nigeria werd voor de vierde keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Mali verslagen. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1989. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Mali en Nigeria.

Voorronde

Mali kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Guinee kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Zaïre kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Eerste ronde

Mali kwalificeert zich voor de tweede ronde (meer uit-doelpunten).

Algerije kwalificeert zich voor de tweede ronde (meer uit-doelpunten).

Ghana kwalificeert zich voor de tweede ronde (meer uit-doelpunten).

Nigeria kwalificeert zich voor de tweede ronde (meer uit-doelpunten).

Gabon kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Mali kwalificeert zich voor de halve finale (meer uit-doelpunten).

Algerije kwalificeert zich voor de halve finale (na strafschoppen).

Nigeria kwalificeert zich voor de halve finale.

Ivoorkust kwalificeert zich voor de halve finale.

Halve finale

Mali kwalificeert zich voor de finale (meer uit-doelpunten).

Nigeria kwalificeert zich voor de finale.

Finale

Voetbal in 1988
Voetbal in 1989
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20